Den Namen Feldschlößchen bzw. Feldschlösschen tragen folgende Brauereien:

 Feldschlösschen Getränke AG in Rheinfelden, Kanton Aargau, Schweiz
 Brauerei Feldschlösschen (Rheinfelden), die Hauptproduktionsstätte der Feldschlösschen Getränke AG
 Bierbrauerei zum Feldschlößchen in Braunschweig, siehe Brauerei Braunschweig
 Feldschlößchen (Dresden), deutsche Brauerei
 Feldschlösschen (Minden), ehemalige Brauerei
 Brauerei Feldschlösschen Heinrich Treiber, ehemalige Brauerei in Ludwigshafen-Oggersheim
 Feldschlößchen-Brauerei Aktiengesellschaft zu Chemnitz-Kappel, ehemalige Brauerei in Chemnitz

ferner:
 volkstümlich das Schloss Richmond in Braunschweig in Niedersachsen, siehe Schloss Richmond
 Feldschlößchen (Wachau), ein Ortsteil von Wachau in Sachsen